1949 — одна́ ты́сяча девятьсо́т со́рок де́вять — может означать:

 1949 — натуральное число между 1948 и 1950.
 1949 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1949 — эмиссионная туманность в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1949 год в литературе

В искусстве 
 1949 год в кино
 1949 год в театре
 1949 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1949 год в музыке

В науке 
 1949 год в науке